Виледь:
 Виледь — река в Архангельской области
 Виледь (посёлок железнодорожной станции) — посёлок железнодорожной станции в Вилегодской районе Архангельской области
 Виледь (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области